Брейтовский райо́н— административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области Российской Федерации. Административный центр — село Брейтово.

География 
Площадь 2155 км² (7-е место среди районов). Брейтовский район граничит на юге с Некоузским районом Ярославской области, а также с Тверской областью на западе и с Вологодской областью на севере.

Основные реки — Сить, Себла. Территория района на значительном расстоянии примыкает к Рыбинскому водохранилищу. Часть района, отделённая водохранилищем от остальной области, является территорией Дарвинского биосферного заповедника. По суше добраться сюда можно только через территорию Тверской и Вологодской областей.

История 
Брейтовская земля в 1321—1471 годах входила в состав удельного Мологского княжества, а в 1777—1929 годах — в состав Мологского уезда.

Брейтовский район образован постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 1929 года в составе Рыбинского округа Ивановской Промышленной области. С 11 марта 1936 года район вошёл в состав вновь образованной Ярославской области. 20 декабря 1940 года к району присоединена часть сельских Советов ликвидированного Мологского района.

Население 

Население по данным на 1 января 2010 года составляет 7705 человек — наименьшее среди районов области.

Административное деление 
Брейтовский район как административно-территориальная единица области включает 8 сельских округов.

Брейтовский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 3 муниципальных образования со статусом сельского поселения.

Населённые пункты 
Всего в районе насчитывается 161 населённый пункт (все — сельские):

Упразднённые населённые пункты
В 2019 году упразднены деревни Малиновка и Ревятино Ульяновского сельского округа; Вязовики и Крохино Севастьянцевского сельского округа; Арцыбашево Прозоровского сельского округа.

Достопримечательности 

 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1797 г Перестроена в 1895 г) с. Байловское. Заброшено
 Церковь Михаила Архангела (1806 г) с. Семёновское. Действует
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1808 г) с. Покровское-на-Сити. Действует
 Церковь Сергия Радонежского (2000-2001 г) д. Тимонино. Действует
 Деревянная церковь Николая Чудотворца (2007-2008 г) с.Горелово. Действует
 Церковь Михаила Архангела (1808 г) с. Прозорово. Действует
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1913 или 1917 г) с.Горинское. Восстанавливается
 Церковь Димитрия Солунского (приблизительно 1770 и 1830) с. Сутка. Действует
 Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи (1828 г) с.Косково. Восстанавливается
 Церковь Николая Чудотворца (1794 г) д.Захарово. Не действует

Утраченные 

 Церковь Николая Чудотворца (1911 г) с.Горелово. Разрушено
 Деревянная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1788 г) с.Горинское. Разрушено
 Деревянная церковь Димитрия Солунского (1783 г) село Сутка. Разрушено

Транспорт 
В Брейтовском районе есть автобусное сообщение, обслуживаемое Шестихинским АТП. До районного центра из других районов области обычно добираются на личном автотранспорте или на автобусе по суше, также можно использовать водное сообщение в виде «Метеора», но только летом, или даже вертолёт, так как в райцентре есть свой аэродром. Аэродром небольшой, но принимает вертолёты из г. Ярославль, и небольшие самолёты.

Известные уроженцы 
 Калинин, Николай Васильевич (1897—1970) — советский военный деятель, генерал-майор (1941).
 Маликов, Николай Иванович — полный кавалер ордена Славы.
 Сбитнев, Евгений Александрович — физик, родился в 1927 году в деревне Лопатино.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сайт районной администрации
 Сайт «Наш Брейтовский район»